Schlichtinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedl Schlichtinger (1911–1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Rudolf Schlichtinger (1915–1994), deutscher Politiker (SPD)
Wolfgang Schlichtinger (1745–1830), österreichischer katholischer Geistlicher